Фредерик Сезар Лагарп (; первоначально de La Harpe, но в ходе Великой Французской революции изменил написание фамилии, удалив дворянскую частицу de; , Роль — , ) — швейцарский генерал и государственный деятель, в русской истории известен как учитель  Александра I,  стремился привить ему руссоистские идеалы.

Биография
Фредерик Сезар Лагарп родился 6 апреля 1754 года в Роле.

Сперва был адвокатом в Берне, затем по предложению Гримма  переехал в 1783 году в Санкт-Петербург, где ему были поручены научные занятия с великими князьями Александром и Константином Павловичами. После начала Французской революции, идеи которой Лагарп активно поддерживал, он обратился к бернскому правительству с прошением, в котором предлагал реформы и созыв штатов. Это дало повод признать его зачинщиком беспорядков, разразившихся в подчинённом Берну кантоне Во, а враги постарались довести это до сведения петербургского двора, результатом стала потеря Лагарпом места при дворе.

В 1797 году он продал имение Жанто Эли Крюду, после чего отправился в Женеву, оттуда в Париж, где напечатал несколько брошюр против бернского аристократического правления. Когда была образована Гельветическая республика, Лагарп был членом управлявшей ею директории.

В 1801—1802 годах Лагарп приезжал в Россию. Позже жил во Франции; во время Венского конгресса ратовал за независимость кантонов Во и Аргау; конец жизни провёл на родине. В 1815 году, когда Александр I жил в Елисейском дворце, Лагарп получил от него приглашение на все обеды. А. О. Смирнова в записках называет Лагарпа «мой дяденька»: её бабушка якобы была сестрой знаменитого швейцарца.

Семья 
 Жена — Доротеа Катарина, урожденная Бётлинг (, 1774—1854). Две её сестры были замужем за Курляндскими губернаторами: Анна Мария (1762—1835) была женой Густава Матиаса фон Ламбсдорфа, а София Шарлотта (12 августа 1768—9 июля 1843) была женой  Эммануила Станеке.
 Сын — Луис Анри Сигизмунд (1791—?)
 Сын — Фёдор Александрович Шнитников (1793—1837)

Примечания

Источники 

 Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп. Письма. Документы. Т.1 (1782–1802) / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Андреева и Д. Тозато-Риго; пер. с фр. В. А. Мильчиной. М.: Политическая энциклопедия, 2014.
 Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп. Письма. Документы. Т.2 (1802–1815) / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Андреева и Д. Тозато-Риго; пер. с фр. В. А. Мильчиной. М.: Политическая энциклопедия, 2017.
 Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп. Письма. Документы. Т.3 (1815–1832) / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Андреева и Д. Тозато-Риго; пер. с фр. В. А. Мильчиной. М.: Политическая энциклопедия, 2017.

Литература 
Andreev A., Tosato-Rigo D. Un précepteur éclairé à l’épreuve: Frédéric-César de La Harpe à la Cour impériale de Russie (1783–1795) // Slověne. International Journal of Slavic Studies. Vol. 6. No. 2 (2017). P. 365–384.
Андреев А. Ю. Ф .С. Лагарп и разработка реформы народного просвещения в России // Российская история. 2010. №6. С.40-47.

  Глинский Б. Б. Республиканец при русском дворе // Исторический вестник, 1888. — Т. 34. — № 10. — С. 54-96.
  Лагарп Ф. Ц. Из записок // Русский архив, 1866. — Вып. 1. — Стб. 75-94. — Под. загл.: Ф. Ц. Лагарп в России (Из его записок).
  Лагарп Ф. Ц. Записки Лагарпа графу Н. И. Салтыкову о воспитании в. к. Александра и Константина Павловичей. 1786—1794 гг. // Русская старина, 1870. — Изд. 3-е. — Спб., 1875. — Т. 1. — С. 153—204; Т. 2. — С. 174—201.
  Уваров. Бумаги Лагарпа, хранящиеся в публичной библиотеке в Лозанне // Русский архив, 1869. — Вып./ 1. — стб. 75-82.

Награды 
 Орден Святого Андрея Первозванного 29.03.1814

Государственные деятели Швейцарии
Воспитатели монархов
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного